General Cabrera puede referirse a:
 General Cabrera, ciudad y municipio de Argentina.
 Jerónimo Luis de Cabrera (1520-1574) militar y conquistador español.
 Ramón Cabrera (1806-1877) militar y político español.